Ахмед Гомаа (; ) — египетский футболист, нападающий клуба «Аль-Масри».

Клубная карьера

«Газль Эль-Махалла» 
Гомма присоединился к клубу «Газль Эль-Махалла» в 2004 году, где был помещен в резерв. После игры за резервную команду в течение 4 лет, он был повышен до основного состава. После одного сезона на профессиональном уровне Гомаа расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

«Эль-Раджа» 
В 2009 году Гомма присоединился к команде «Эль-Раджа». Он провел 2 года в клубе из Мерса-Матрух и помог избежать вылета во Вторая лига Египта по футболу в сезоне 2010/11.

«Эль-Мансура» 
В 2011 году Гомаа подписал трехлетний контракт с «Эль-Мансура» за 400 000 египетских фунтов. 17 ноября того же года в дебютном матче против «Баладейет Эль-Махалла» забил свой первый гол. Он забил 4 гола в 7 матчах своего первый сезон, но все футбольные соревнования в Египте были приостановлены Футбольной ассоциацией Египта после беспорядков на стадионе в Порт-Саиде. Гомма завершил свой второй сезон как лучший бомбардир клуба, забив 16 мячей в 25 матчах. В своем третьем сезоне завершил как лучший бомбардир клуба, забив 6 мячей в 19 матчах. 12 мая 2014 года против «Иттихад Набарух» Гомаа забил свой последний гол.

«Аль-Масри» 
22 июля 2014 года Аль-Масри объявил о подписании трехлетнем контракте с Гомаа.

Аренда в «Иттихад Аль Шурта» 
14 января 2015 года «Иттихад Аль Шурта» объявил о подписании Гомаа и его товарища по команде Элиассу Иссиака в аренду до конца сезона 2014/15. Он забил 4 мяча в 20 матчах.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Египта 25 мая 2018 года в товарищеском матче против сборной Кувейта, выйдя на замену Коке в начале второго тайма.

Примечания 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Газль»
Игроки ФК «Аль-Масри»
Игроки ФК «Иттихад Аль Шурта»
Игроки ФК «Ухуд»